Sympistis zetterstedtii är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1857. Sympistis zetterstedtii ingår i släktet Sympistis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
zetterstedtii